Chiarella ist der Familienname folgender Personen:
 Attilio Chiarella (1887–??), italienischer Fußballspieler
 Jorge Chiarella Krüger (* 1943), peruanischer Theaterregisseur, Schauspieler, Komponist und Autor
 Oscar Chiarella (* ?), bolivianischer Tennisspieler

Chiarella bezeichnet auch eine Gattung der Hydrozoen; siehe Chiarella (Gattung)